Bužim je lahko:
 Bužim, Bosna in Hercegovina
 Bužim, Hrvaška